Superjednostka – budynek w Katowicach
 Superjednostka – film dokumentalny